Комму́на ( «община») — в ряде стран административно-территориальная единица 2, 3 или 4 уровней. Близкими единицами являются — община, муниципалитет, муниципальное образование.

Термином «коммуна» как правило передаются те административные единицы, которые в языке оригинала имеют тот же корень. Такие единицы наиболее распространены в странах, где официальным языком является (или был раньше) один из романских языков, где это слово звучит как: , , , , а также в скандинавских странах. Для аналогичных единиц в других странах, передаваемых в романских языках тем же термином, но имеющих другой корень, в русском языке используется термин «община».

2-й уровень 
 Коммуны Бенина ()
 Коммуны Бурунди ()
 Коммуны Гренландии (, )
 Коммуны Молдавии ()
 Коммуны Норвегии ()
 Коммуны Румынии ()
 Коммуны Швеции ()

3-й уровень 
 Коммуны Анголы ()
 Коммуны Бельгии (, , )
 Коммуны Гаити ()
 Коммуны Италии ()
 Коммуны Камбоджи (, кхум)
 Коммуны Камеруна ()
 Коммуны Кот-д’Ивуара ()
 Коммуны Люксембурга (, )
 Коммуны Мадагаскара ()
 Коммуны Нигера ()
 Коммуны Центральноафриканской Республики ()
 Коммуны Чили ()

4-й уровень 
 Коммуны Германии () — см. общины Германии
 Окружные коммуны Сенегала () и Коммуны Сенегала ()
 Коммуны Франции ()

См. также 
 Община (административно-территориальная единица)

Административные единицы